Fudbalski Klub Leotar – squadra bosniaca di calcio con sede a Trebigne
Klub Malog Fudbala Leotar – squadra bosniaca di calcio a 5 con sede a Trebigne